Al Williams peut désigner:

sports
  (1914-1969), joueur de baseball américain ;
  (1948-2007), joueur de basket-ball américain ;
  (né en 1961), joueur américain de football américain ;
 , catcheur américain ;

autres
  (1911-1982), homme d'affaires américain ;
  (1947), homme politique américain.

Voir aussi